Bajnok István (1929) biológia-fizika szakos középiskolai tanár, környezetvédelmi szakmérnök
 Bajnok István (1941–2013) politikus, pszichiáter, népművelő, parlamenti képviselő